Abbema oder Abbéma ist der Familienname folgender Personen:

Leo von Abbema (1852–1929), deutscher Architekt
Louise Abbéma (1853–1927), französische Malerin
Wilhelm von Abbema (1812–1889), deutscher Künstler